Säsongen 2011/2012 spelade AIK Ishockey i Elitserien. Klubben slutade på sjunde plats i grundserien och gick till slutspel, i kvartsfinal vann AIK mot Luleå HF med 4-1 i matcher, i semifinal förlorade de mot Skellefteå AIK med 4-3 i matcher.

Tabell
SM = Spelade Matcher V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, ÖTV = Övertidsvinster, ÖTF = Övertidsförluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad

x - tog sig till slutspel, y - vann serien, e - eliminerad från slutspelsplats, r  - kval tillbaka till Elitserien

Laguppställning

 

|}

Matcherna
2011-09-15	AIK - Timrå IK	 5 - 1	 (2-0,1-0,2-1)	 5475	Hovet, Johanneshov	
2011-09-17	Färjestads BK - AIK	 1 - 2	 (0-1,1-0,0-0,0-0,0-1)	 6281	Löfbergs Lila Arena	
2011-09-20	Djurgårdens IF - AIK	 4 - 2	 (0-1,3-1,1-0)	 13850	Globen	
2011-09-22	MODO Hockey - AIK	 0 - 2	 (0-0,0-1,0-1)	 5684	Fjällräven Center	
2011-09-24	AIK - Frölunda HC	 1 - 0	 (0-0,0-0,0-0,0-0,1-0)	 4815	Hovet, Johanneshov	
2011-09-26	Linköpings HC - AIK	 5 - 2	 (3-2,1-0,1-0)	 6064	Cloetta Center	
2011-09-29	AIK - Luleå HF	 0 - 1	 (0-1,0-0,0-0)	 4269	Hovet, Johanneshov	
2011-10-01	Brynäs IF - AIK	 4 - 3	 (3-1,1-2,0-0)	 6942	Läkerol Arena	
2011-10-04	AIK - HV 71	 7 - 8	 (3-0,3-2,1-5,0-0,0-1)	 3826	Hovet, Johanneshov	
2011-10-08	AIK - Skellefteå AIK	 2 - 1	 (1-0,0-0,1-1)	 4726	Hovet, Johanneshov	
2011-10-11	Frölunda HC - AIK	 3 - 2	 (0-0,2-0,0-2,1-0)	 7566	Scandinavium	
2011-10-13	Växjö Lakers HC - AIK	 0 - 4	 (0-1,0-2,0-1)	 5163	Vida Arena	
2011-10-15	HV 71 - AIK	 3 - 1	 (1-0,0-1,2-0)	 6766	Kinnarps Arena	
2011-10-18	AIK - Växjö Lakers HC	 3 - 4	 (0-0,2-2,1-2)	 3444	Hovet, Johanneshov	
2011-10-27	Timrå IK - AIK	 3 - 4	 (1-1,1-1,1-1,0-0,0-1)	 4088	E.ON Arena	
2011-10-29	AIK - Brynäs IF	 0 - 4	 (0-1,0-2,0-1)	 6385	Hovet, Johanneshov	
2011-11-01	Skellefteå AIK - AIK	 4 - 3	 (1-0,3-3,0-0)	 4841	Skellefteå Kraft Arena	
2011-11-03	AIK - Färjestads BK	 3 - 2	 (0-1,2-0,1-1)	 4602	Hovet, Johanneshov	
2011-11-05	Luleå HF - AIK	 2 - 0	 (0-0,0-0,2-0)	 5233	COOP Arena	
2011-11-07	AIK - HV 71	 3 - 4	 (1-1,1-3,1-0)	 3337	Hovet, Johanneshov	
2011-11-14	AIK - Djurgårdens IF	 5 - 0	 (2-0,1-0,2-0)	 11428	Globen	
2011-11-19	AIK - MODO Hockey	 2 - 4	 (1-1,0-2,1-1)	 6008	Hovet, Johanneshov	
2011-11-21	Brynäs IF - AIK	 2 - 4	 (1-0,1-1,0-3)	 4486	Läkerol Arena	
2011-11-23	AIK - Timrå IK	 5 - 4	 (2-1,3-0,0-3)	 3489	Hovet, Johanneshov	
2011-11-25	MODO Hockey - AIK	 4 - 5	 (1-2,2-3,1-0)	 6530	Fjällräven Center	
2011-11-29	Växjö Lakers HC - AIK	 1 - 0	 (0-0,0-0,0-0,0-0,1-0)	 4781	Vida Arena	
2011-12-01	AIK - Linköpings HC	 3 - 2	 (1-1,0-1,1-0,1-0)	 5325	Hovet, Johanneshov	
2011-12-04	AIK - Skellefteå AIK	 0 - 2	 (0-1,0-1,0-0)	 4513	Hovet, Johanneshov	
2011-12-08	Färjestads BK - AIK	 6 - 3	 (1-1,2-1,3-1)	 7771	Löfbergs Lila Arena	
2011-12-10	AIK - Luleå HF	 3 - 2	 (1-0,2-1,0-1)	 4443	Hovet, Johanneshov	
2011-12-22	Djurgårdens IF - AIK	 3 - 2	 (1-1,0-0,1-1,0-0,1-0)	 13850	Globen	
2011-12-28	AIK - Frölunda HC	 6 - 2	 (0-0,2-1,4-1)	 6469	Hovet, Johanneshov	
2012-01-03	AIK - Brynäs IF	 5 - 1	 (0-0,2-1,3-0)	 7719	Hovet, Johanneshov	
2012-01-05	Linköpings HC - AIK	 3 - 1	 (1-0,1-0,1-1)	 7710	Cloetta Center	
2012-01-10	AIK - Linköpings HC	 3 - 0	 (0-0,3-0,0-0)	 4018	Hovet, Johanneshov	
2012-01-12	HV 71 - AIK	 2 - 3	 (0-0,1-2,1-0,0-1)	 6580	Kinnarps Arena	
2012-01-14	AIK - MODO Hockey	 3 - 6	 (1-3,1-2,1-1)	 6279	Hovet, Johanneshov	
2012-01-16	Frölunda HC - AIK	 1 - 2	 (0-0,0-0,1-1,0-1)	 8114	Scandinavium	
2012-01-19	AIK - Färjestads BK	 3 - 0	 (2-0,0-0,1-0)	 4565	Hovet, Johanneshov	
2012-01-21	Luleå HF - AIK	 3 - 0	 (1-0,0-0,2-0)	 5448	COOP Arena	
2012-01-24	Timrå IK - AIK	 1 - 0	 (0-0,0-0,0-0,1-0)	 4317	E.ON Arena	
2012-01-26	AIK - Djurgårdens IF	 4 - 3	 (1-1,0-0,2-2,1-0)	 12079	Globen	
2012-01-31	AIK - Växjö Lakers HC	 3 - 2	 (0-0,2-1,0-1,0-0,1-0)	 4475	Hovet, Johanneshov	
2012-02-02	Skellefteå AIK - AIK	 2 - 1	 (2-0,0-0,0-1)	 4432	Skellefteå Kraft Arena	
2012-02-04	MODO Hockey - AIK	 1 - 5	 (0-2,0-2,1-1)	 7233	Fjällräven Center	
2012-02-14	AIK - HV 71	 3 - 4	 (1-2,1-1,1-0,0-0,0-1)	 4218	Hovet, Johanneshov	
2012-02-16	Djurgårdens IF - AIK	 1 - 4	 (1-0,0-3,0-1)	 10061	Globen	
2012-02-18	AIK - Linköpings HC	 4 - 2	 (2-2,1-0,1-0)	 6021	Hovet, Johanneshov	
2012-02-21	AIK - Frölunda HC	 0 - 1	 (0-0,0-0,0-0,0-0,0-1)	 4714	Hovet, Johanneshov	
2012-02-23	Färjestads BK - AIK	 3 - 1	 (1-0,2-0,0-1)	 5652	Löfbergs Lila Arena	
2012-02-26	AIK - Timrå IK	 8 - 2	 (3-0,2-2,3-0)	 5695	Hovet, Johanneshov	
2012-02-28	Brynäs IF - AIK	 2 - 4	 (0-1,0-1,2-2)	 7027	Läkerol Arena	
2012-03-01	AIK - Luleå HF	 0 - 1	 (0-0,0-0,0-0,0-1)	 5411	Hovet, Johanneshov	
2012-03-03	Växjö Lakers HC - AIK	 2 - 0	 (0-0,1-0,1-0)	 5329	Vida Arena	
2012-03-06	AIK - Skellefteå AIK	 2 - 3	 (0-0,1-1,1-1,0-0,0-1)	 4852	Hovet, Johanneshov	

SM-slutspelet
2012-03-10	Luleå HF - AIK	 6 - 3	 (0-1,2-1,4-1)	 5897	COOP Arena
2012-03-12	AIK - Luleå HF	 4 - 2	 (0-1,3-0,1-1)	 8094	Hovet, Johanneshov
2012-03-14	Luleå HF - AIK	 2 - 3	 (0-0,1-3,1-0)	 5408	COOP Arena
2012-03-16	AIK - Luleå HF	 4 - 1	 (2-0,1-1,1-0)	 8094	Hovet, Johanneshov
2012-03-18	Luleå HF - AIK	 0 - 3	 (0-0,0-1,0-2)	 5088	COOP Arena
2012-03-26	Skellefteå AIK - AIK	 1 - 4	 (0-0,0-0,1-4)	 5541	Skellefteå Kraft Arena
2012-03-28	AIK - Skellefteå AIK	 4 - 5	 (2-1,1-2,1-1,0-0,0-0,0-1)	 8094	Hovet, Johanneshov
2012-03-30	Skellefteå AIK - AIK	 5 - 1	 (0-0,2-0,3-1)	 6001	Skellefteå Kraft Arena
2012-04-01	AIK - Skellefteå AIK	 5 - 3	 (2-1,1-2,2-0)	 8094	Hovet, Johanneshov
2012-04-03	Skellefteå AIK - AIK	 8 - 2	 (4-0,1-2,3-0)	 6001	Skellefteå Kraft Arena
2012-04-05	AIK - Skellefteå AIK	 2 - 1	 (0-0,1-0,1-1)	 8094	Hovet, Johanneshov
2012-04-07	Skellefteå AIK - AIK	 5 - 3	 (2-1,1-0,2-2)	 5855	Skellefteå Kraft Arena

Publiksnitt
Grundserien:
 5307 (65,5 % beläggning), 4811 (derbyrensat, 59,4 % beläggning)
Slutspel:
 8094 (100,0 % beläggning)
Totalt:
 5729 (70,8 % beläggning)

Källor
Svenska Ishockeyförbundet, läst 29 april 2012

2011
Ishockeysäsongen 2011/2012 efter lag
Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012